Блява — станция (тип населённого пункта) в составе городского округа Медногорск Оренбургской области России.

География 
Находится в долине реки Блява. Фактически слился с одноимённым селом Блява.

История 
Населённый пункт несёт название одноимённой железнодорожной станции.

В 1929—1935 гг. входил в Средневолжский край

В районе станции Блява в 1930-х было обнаружено месторождение красного железняка с содержанием железа до 63 %.

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство бывшей станции Блява Южно-Уральской железной дороги.

В 2 км к северо-западу от станции находится месторождение медного колчедана Яман-Касы.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Литература 
Кувандыкская энциклопедия/редактор-составитель С. М. Стрельников. Кувандык, 2006.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Медногорск